Діма () — російська зменшувальна форма чоловічих імен Дмитрий (Дмитро) і Вадим.
 Білан Діма Миколайович ( 1981) — російський співак.
 Діма — літературне ім'я поетеси, драматурга Діамари Камілевської, (справжнє — Ходимчук Діамара Олексіївна; інший псевдонім — Карпо Кропива).

Прізвище 

 Георге Діма (1847—1925) — румунський композитор.
 Діма Ігор Дмитрович ( 1993) — молдовський футболіст.

Топонім 
 Діма (Dima) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Біскайя.

Див. також 
 Дима
 Dima — рід жуків-коваликів
 Дім (значення)